Алекса́ндр Алекса́ндрович Моисе́енко () — украинский шахматист, гроссмейстер (1999). Двукратный победитель Всемирных Шахматных олимпиад в составе команды Украины (2004, 2010). Чемпион Европы (2013).

Научился играть в шахматы у своей матери. В шестилетнем возрасте начал заниматься во дворце пионеров.
В 1989 году семья переезжает в Харьков. Первым тренером был Владимир Вискин (1934—2015), также тренировался у Шмутера и Карпмана. В 17 лет поступил в юридическую академию. Там же занимается у Владимира Савона.

Выиграл турниры в Орле (1999, первое-второе место вместе с Андреем Луневым, (+5 =6 −0)), Краснодаре (1999, (+5 =5 −1)) и др.

Награжден Орденом «За заслуги» ІІІ степени (2004).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Александра Моисеенко на сайте ФШР
 
 Биография
 Интервью 

Шахматисты Украины
Заслуженные мастера спорта Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Чемпионы Европы по шахматам